

Toponyme

Angleterre 
 Halifax, ville du Yorkshire ;
 circonscription de Halifax, circonscription électorale britannique située dans le West Yorkshire ;

Canada 
province de Nouvelle-Écosse
 comté de Halifax ;
 port d'Halifax, important port ;
 Halifax, municipalité régionale ;
 Halifax, ancienne ville fusionnée avec quatre communes en 1996 pour former l'actuelle commune ;
 Halifax, circonscription électorale fédérale ;
 Halifax-Ouest, circonscription électorale fédérale ;
 archidiocèse de Halifax ;
 explosion de Halifax, en 1917, provoquée par le Mont-Blanc, un navire français chargé de munitions et d'explosifs ;

autres provinces
 Paroisse Halifax (Île-du-Prince-Édouard) ;
 Sainte-Sophie-d'Halifax (Québec) ;

États-Unis 
 Halifax (Caroline du Nord) ;
 Halifax (Massachusetts), dans le Comté de Plymouth (Massachusetts) ;
 Halifax (Pennsylvanie) ; 
 Halifax (Vermont) ;
 Halifax (Virginie) ;
 .

Clubs sportifs 
 Mooseheads d'Halifax, équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec
 Halifax Town Athletic Football Club, club de football anglais, disparu en 2008
 Football Club Halifax Town, club de football anglais
 Citadels d'Halifax, club de hockey sur glace qui évoluait dans la Ligue américaine de hockey
 Halifax Rugby League Football Club, club de rugby à XIII anglais

Autres 
 Handley Page Halifax, bombardier lourd anglais de la Seconde Guerre mondiale
 Halifax, banque, filiale de Halifax-Bank of Scotland
 Halifax, série télévisée australienne
 Halifax, groupe californien de post-punk
 comte d'Halifax, un titre (par exemple, George Savile,  marquis d'Halifax, homme d'État britannique)

Homonymie de localités aux États-Unis